Хосе-Педро-Варела () — небольшой город в северной части департамента Лавальеха, на юго-востоке Уругвая.

География 
Расположен примерно в 27 км к югу от города Трейнта-и-Трес и в 135 км от административного центра департамента, города Минас. Расстояние до столицы страны, города Монтевидео, составляет 256 км.

История 
Населённый пункт был основан на этом месте ещё 24 августа 1898 года. Получил статус малого города (Villa) 16 октября 1958 года согласно постановлению № 12.553. Получил статус города (Ciudad) 19 ноября 1967 года согласно постановлению № 13.631. Город получил своё название в честь уругвайского политика и социолога .

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 5118 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

Примечания 

Города Уругвая